Тю́шинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Кардымовского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Тюшино.

Географические данные 
 Расположение: центральная часть Кардымовского района
 Граничит:
 на севере — с Кардымовским городским поселением и Берёзкинским сельским поселением
 на северо-востоке — с Первомайским сельским поселением
 на востоке — с Глинковским районом
 на юге — с Нетризовским сельским поселением
 на западе — с Мольковским сельским поселением

 По территории поселения проходят железные дороги Москва—Минск, станции: О.п. 397-й км, Пересветово; линия Смоленск—Сухиничи, станции: О.п. 367-й км, Конец, Приднепровская.
 Крупные реки: Днепр, Хмость, Большой Вопец.

История 
Образовано Законом от 2 декабря 2004 года.  

Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года, к 1 января 2019 года в Тюшинское сельское поселение были включены все населённые пункты двух упразднённых сельских поселений: Нетризовского и Мольковского.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входят 75 населённых пунктов:

Упразднённые
станция Конец

Достопримечательности 
Близ деревни Лопино находятся 4 кургана VIII — X века. Раскопаны В. И. Сизовым в 1880-х годах. Часть находок хранится в Государственном историческом музее. Одно из захоронений в Лопино имеет сходство с захоронениями в Мекленбурге и Ральсвике (остров Рюген).

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Сельские поселения Смоленской области
Муниципальные образования Кардымовского района